

Patronyme 

 Chase Headley (né en 1984), joueur de baseball américain
  (né en 1970), joueur de cricket anglais, fils de Ron Headley
 Erin Headley, instrumentiste britannique
 Fern Headley, (1901-1956), joueur professionnel de hockey sur glace
 George Headley (1909-1983), joueur de cricket jamaïcain
 Heather Headley (née en 1974), chanteuse et actrice américaine
  (né en 1939), joueur de cricket jamaïcain, fils de George Headley
 Shari Headley (née en 1964), actrice américaine
 Victor Headley (né en 1959), écrivain britannique

Toponyme 

 , un village anglais situé dans le Basingstoke and Deane
 , un village anglais situé dans le East Hampshire
 , un village anglais situé dans le Surrey
 Headley Grange, un ancien hospice transformé en studio d'enregistrement